Триария (Triaria) е име на:

 Триария, втората съпруга (49 г.) на Луций Вителий (консул 48 г.)
 Помпея Триария (или Помпония), дъщеря на Авъл Юний Руфин, съпруга на Гай Еруций Клар

Вижте също 
 Триарий